L'Open de Kuala Lumpur masculin 2012 (ou Kuala Lumpur Open Squash Championships 2012) est l'édition masculine 2012 de l'Open de Kuala Lumpur, qui est un tournoi PSA International 50. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 26 au . 

Omar Mosaad remporte le trophée en battant Adrian Grant en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Kuala Lumpur féminin de squash 2012
 Open de Kuala Lumpur
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 

masculin 2012
Squash en 2012
Sport en Malaisie en 2012
Sport en mars 2012